Squish ist eine französische Zeichentrickserie, die seit 2019 produziert wurde. Sie basiert auf einem Comic von Matthew und Jennifer Holme.

Inhalt 
Die Serie folgt den Abenteuern von Squish, einer 12-jährigen Amöbe in der Stadt Small Pond, die vollständig von einzelligen Organismen bewohnt wird. Er verbringt ihren Alltag zusammen mit seinen Freunden Pod und Peggy, geht in die Schule und lernt mehr über einzellige Organismen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von Cottonwood Media produziert, Regie führten Antoine Charlot und Céline Gobinet und Hauptautor war John Derevlany. Als Produzenten waren Zoe Carrera, Cécile Lauritano und David Michel verantwortlich und die Musik komponierten Laurent Ganem und Franck Lebon. Als Ko-Produktionsunternehmen waren Planeta Junior und Gulli beteiligt.

Der Vertrieb wurde von Federation Kids & Family, der Mutter von Cottonwood Media, und Planeta Junior übernommen. Erstmals ausgestrahlt wurden die 52 je 11 Minuten langen Folgen ab dem 20. Dezember 2019 auf der kanadischen Plattform Crave. Es folgten Veröffentlichungen in Spanien, Korea und Israel, bei den französischen Sendern Gulli und Canal J sowie in Belgien, Großbritannien und bei russischen und afrikanischen Sendern.

Synchronisation

Episodenliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Frankreich)